R44 peut faire référence à :
 Autres symptômes et signes relatifs aux sensations et aux perceptions générales, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 Robinson R44, un hélicoptère léger américain ;
 la phrase de risque : Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée, sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres